Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'AEK Atene nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Maglie e sponsor
Il fornitore tecnico per la stagione 2018-2019 è Capelli, mentre lo sponsor ufficiale è Pame Stoixima.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Calendario e risultati

Campionato

Andata

Ritorno

Champions League

Terzo turno

Preliminari

Fase a gironi

Classifica girone E

Partite

Coppa di Grecia

Fase a gironi

Classifica girone B

Partite

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni

Stagioni delle società calcistiche greche